El topónimo La Camperona hace referencia a una campera grande, y puede referirse a cualquiera de los siguientes lugares:

 La Camperona (Asturias), una población en la parroquia de Santiago Arenas, en Asturias (España).
 La Camperona (montaña), una montaña junto a la localidad de Sotillos de Sabero, en León (España).